Les trois R forment un sigle qui peut avoir plusieurs significations :

 au sujet de l'environnement, ils signifient Réduire, Réutiliser, Recycler, voir  les trois R ;
 en médecine d'urgence, ils font référence à la citation en anglais du Dr. Trunkey :
 « Good trauma care depends on getting the right patient to the right place at the right time. »
 « Les soins adaptés aux traumatismes consistent essentiellement à amener le bon patient au bon endroit et au bon moment »
 Rail Rebecq Rognon, association ferroviaire touristique belge du Brabant wallon ;
 Rame réversible régionale, dans les chemins de fer français ;
 Rassemblement Responsabilité Réussite, mouvement et liste politique à Saint-Martin (Antilles françaises) ;
 dans l'éducation des pays anglo-saxons, ils désignent les notions fondamentales que sont la lecture, l'écriture et l'arithmétique (reading, 'riting (writing) and rithmetic (arithmetic)) que doivent acquérir les jeunes enfants ;
 en comptabilité générale, correspond à certains avoirs que sont les rabais, remises oubliées et ristournes ;
 en économie, le signe signifie « Required Reserve Ratio » (Réserves obligatoires en français) ;
 en physique des matériaux, le RRR est le rapport de résistivité résiduelle d'un matériau (rapport entre la résistivité mesurée à température ambiante et celle mesurée ou plutôt extrapolée à 0 kelvin) ;
 Crête persistante sur la côte pacifique (en anglais : ), phénomène météorologique du  Pacifique nord-est ;
 RRR, un film indien de 2022.

Voir aussi 
 RRRrrrr!!!, film français d'Alain Chabat sorti en 2004.
  (Triple R), radio indépendante basée à Melbourne en Australie.